Нуева Виља има више значења:

 Нуева Виља, Ла Техерија (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Виља (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Виља (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуева Виља (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику